Walter Horn est un nom porté par :

 Walter Horn (Astronome) (1881–1967), astronome allemand
 Walter Horn (Officier) (1893–1972), officier et écrivain
 Walter Horn (historien) (1908–1995), historien allemand, puis américain
 Walter Horn (compositeur) (1922–2008), compositeur allemand
 Walter Horn (Canoëiste), canoëiste allemand

Astronomie 
 (2749) Walterhorn, astéroïde